Moka (Fiji), een eiland van Fiji;
 Moka (Mauritius), een district van Mauritius;
 Moka (plaats Mauritius), de hoofdstad van het gelijknamige district;
 Moka (Tochigi), een plaats in de Japanse prefectuur Tochigi;
 Moka (Hiiumaa), een plaats in Estland, gemeente Hiiumaa;
 Moka (Märjamaa), een plaats in Estland, gemeente Märjamaa;

Moka express, een aluminium apparaatje om koffie te zetten op het fornuis.